Karol Grzesik (1890–1940) – przywódca z okresu powstań śląskich, działacz polityczny, poseł na Sejm RP, ofiara zbrodni katyńskiej
 Karol Grzesik (1900–1968) – powstaniec śląski, działacz plebiscytowy